Ossuga bezeichnet:

 einen Nebenfluss der Twerza in Russland, siehe Ossuga (Twerza)
 einen Nebenfluss der Wasusa in Russland, siehe Ossuga (Wasusa)
 ein Dorf (Possjolok) in der Oblast Twer in Russland, siehe Ossuga (Twer)